Volvo Open Cup 2014 — международный турнир по фигурному катанию, который стал частью серии Челленджер сезона 2014/2015. Соревнования прошли в Риге (Латвия) с 5 по 9 ноября 2014 года на арене Volvo sporta centrs. Были разыграны четыре комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 Результаты на сайте kristalice.lv

2014 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Спорт в Латвии в 2014 году
Ноябрь 2014 года